Митрофаниха — название населённых пунктов в России:
 Митрофаниха — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Митрофаниха — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Митрофаниха — деревня в Кимрском районе Тверской области.